Il notturno di Chopin – film del 1913 di Luigi Maggi
Il Notturno di Chopin – film del 2012 di Aldo Lado